Titou est un nom propre, qui peut désigner :

 Christophe "Titou" Lamaison, joueur français de rugby à XV
 Souad Titou, handballeuse algérienne
 Titou Le Lapinou, chanteur virtuel français

Homonymie de prénom